Brittiska mästerskapet 1909/1910 var den 27:e säsongen av Brittiska mästerskapet i fotboll.

Tabell

Matcher

Källor
 Rsssf.com

1910 i Storbritannien
Brittiska mästerskapet i fotboll
Fotbollssäsongen 1909/1910
Sportevenemang i Belfast
Sportevenemang i Glasgow
Sport i Wrexham
Sportevenemang i Cardiff